La Coppa di Turchia 2012-2013, o Spor Toto Türkiye Kupası per ragioni di sponsorizzazione, è la 28ª Coppa di Turchia di pallacanestro maschile.

Squadre
Le squadre qualificate sono le sedici partecipanti alla Türkiye 1. Basketbol Ligi 2012-2013.

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Türkiye 1. Basketbol Ligi 2012-2013
Coppa del Presidente 2012

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2012
Pallacanestro nel 2013
Coppa di Turchia di pallacanestro maschile